Pozzuolesi – abitanti di Pozzuolo Martesana
Pozzuolesi – abitanti di Pozzuolo del Friuli